Johann hace referencia a:
 Johann Andre Caceres Ruiz, niño peruano que falleció tratando de alcanzar sus cachos;
 Johann Ambrosius Bach, músico alemán;
 Johann Christoph Bach, organista y compositor alemán;
 Johann Christoph Friedrich Bach, músico alemán;
 Johann Michael Bach, organista y compositor alemán;
 Johann Ludwig Bach, organista y compositor alemán;
 Johann Sebastian Bach, compositor alemán;
 Johann Elert Bode, astrónomo alemán;
 Johann Reinhold Forster, naturalista polaco de origen alemán;
 Johann Gottlieb Georgi, químico, geógrafo y naturalista alemán;
 Johann Wolfgang von Goethe, novelista, dramaturgo, poeta, científico, geólogo, botánico, anatomista, físico, historiador de ciencias, pintor, arquitecto, diseñador, economista, director de teatro, minero, filósofo humanista alemán;
 Johann Georg Hamann, protestante pietista alemán, pensador y amigo del filósofo Immanuel Kant.
 Johann Friedrich Herbart, filósofo y pedagogo alemán;
 Johann Gottfried von Herder, filósofo y crítico literario alemán;
 Johann Heinrich Lambert, matemático, físico y astrónomo alemán de origen francés;
 Johann Caspar Lavater; poeta, filósofo y teólogo suizo;
 Johann Baptist Metz, teólogo católico;
 Johann Natterer, ornitólogo austriaco;
 Johann Baptist von Spix, biólogo alemán;
 Johann Staber, arquitecto austriaco.

Nombres hebreos
Nombres masculinos